Philippsthal è il nome delle seguenti località:
 Philippsthal – frazione del comune tedesco di Nuthetal, nel Land del Brandeburgo
 Philippsthal (Werra) – comune mercato tedesco, nel Land dell'Assia